Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute à Pérouse du 7 au .

Nathalie Herreman remporte le simple dames. En finale, elle bat Csilla Bartos, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Carin Bakkum et Nicole Jagerman.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1986
Italie
Internationaux Italie
Tennis en juillet 1986